XX чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Туле с 31 января по 26 февраля 1960 года.

Разделившие первое место Зиновий Цирик и Аркадий Плакхин играли в Киеве дополнительный матч за звание чемпиона страны, который завершился со счётом 3-3 (все 6 партий завершились вничью).

Третье место занял Вениамин Городецкий.

Турнирная таблица 

(1 — победа, = — ничья, 0 — поражение)

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

1960-е годы в Тульской области
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт на Украине в 1960 году
Спортивные соревнования в Туле
Спорт в России в 1960 году
Январь 1960 года
Февраль 1960 года
Чемпионаты СССР в 1960 году